Ottesen ist der Familienname folgender Personen:
 Atli Freyr Ottesen Pálsson (* 1995), isländischer Fußballspieler
 Camilla Ottesen (* 1972), dänische Fernsehmoderatorin
 Clara Ottesen (1911–1997), norwegische Regierungsbeamtin, Ökonomin und Politikerin
 Elise Ottesen-Jensen (1886–1973), norwegisch-schwedische Sexualaufklärerin
 Janove Ottesen (* 1975), Sänger der norwegischen Rockband Kaizers Orchestra
 Jeanette Ottesen (* 1987), dänische Schwimmerin
 Josefine Ottesen (* 1956), dänische Kinderbuchautorin
 Kasper Ottesen (* 1987), dänischer Handballspieler
 Lasse Ottesen (* 1974), norwegischer Skispringer und Skisprungtrainer
 Marian Saastad Ottesen (* 1975), norwegische Schauspielerin
 Rune Ottesen (* 1954), norwegischer Fußballspieler
 Sölvi Ottesen (* 1984), isländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ottensen
 Ottosen
 Ottosson